Gorski izvor kan syfta på:

Bulgarien 

 Gorski izvor (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Gorski izvor (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Kirkovo,